Dommisch ist der Familienname folgender Personen:

 Icke Dommisch (Christoph Dommisch; * 1987), deutscher Fernsehmoderator und Sportreporter
 Peter Dommisch (1934–1991), deutscher Schauspieler, Synchronsprecher und Hörspielsprecher
 Klaus Dommisch, Chirurg in Schwerin, Honorarprofessor in Rostock, Träger der Ernst-von-Bergmann-Plakette (2016)